La Garita kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Garita, Tamaulipas, ort, San Carlos, 
 La Garita, Jalisco, ort, 
 La Garita, Veracruz, ort, 
 La Garita, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Garita, San Luis Potosí, ort, 
 La Garita, Puebla, ort, 
 La Garita, Hidalgo, ort, 
 La Garita, Juchitepec, ort, delstaten Mexiko,